Achille Zavatta (1915-1993), est un homme de cirque français.
 Warren Zavatta (1968-), est un comédien français, petit-fils d'Achille Zavatta.
Patronyme italien